A Rodovia PR-536 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a cidade de Prado Ferreira (entroncamento com a rodovia PR-170) e a cidade de Cambé.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 42,8 km, podendo ser dividida em 2 trechos, conforme listados a seguir:

Extensão pavimentada: 11,95 km (27,92%)

Ver também 
 Anexo:Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Ministério dos Transportes

Rodovias do Paraná